Keren Ann Zeidel () — автор-исполнитель, живущая в Париже, Нью-Йорке и Израиле. Играет на гитаре, пианино, кларнете, руководит и пишет партии для хора и музыкальные аранжировки. Родители певицы: отец — русский еврей, мать — т. н. индо, то есть происходит из смешанного яванско-голландского брака. Она жила в Израиле и Нидерландах до 11 лет, после чего её семья переехала во Францию. Она сохраняет своё голландско-израильское гражданство.

Сольная карьера 
В 2000 году она начинает свою сольную карьеру с изданием альбома La Biographie de Luka Philipsen (Биография Луки Филипсена), продюсированного Lionel Gaillardin и Бенжаменом Бьоле, который также продюсировал её второй альбом, La Disparition (Исчезновение) (в ответ она помогает ему записать дебютный альбом, Rose Kennedy). В паре они вместе написали несколько песен для альбома Henri Salvador, наиболее продаваемого, Chambre avec Vue, включая хит «Jardin d’Hiver».

Её третий альбом Not Going Anywhere (Никуда не иду) был издан в 2003 году, но прорыв американских чартов последовал лишь после следующего альбома, Nolita (2004). Записанный в Нью-Йорке и Париже, альбом назван в честь района в Манхеттене (Nolita), наполовину спет по-английски, на половину — по-французски.

Lady & Bird - совместная работа с Барди Йоханнссоном, участника исландской группы Bang Gang.

The Isis Project концептуальный альбом, написанный совместно с Guy Chambers и спетый Sophie Hunter.

Пятый сольный альбом Керен Ан, названный её именем Keren Ann, вышел в 2007.

Дискография 
 La Biographie de Luka Philipsen (2000)
 La Disparition (2002)
 Not Going Anywhere (2003)
 Lady & Bird (Keren Ann и B. Johannsson, 2003)
 Nolita (2004)
 101 (2011)

Ссылки 

 Официальный веб-сайт
 
 Официальный веб-сайт 
 Неофициальный сайт фанатов 
 Неофициальный сайт 
 Blue Note Records
 Прослушивание альбома «Not Going Anywhere» в Ява плеере
 «Que n’ai-je?» загрузка на Salon.com
 «Seventeen» загрузка на Salon.com
 Интервью с Keren Ann

Исполнители EMI Records